

Geografia 
 Moravec – comune ceco situato nel distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
 Moraveč – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina

Informatica 
 Paradosso di Moravec – afferma che, il ragionamento di alto livello richiede pochissimo calcolo, ma le capacità sensomotorie di basso livello richiedono enormi risorse computazionali

Persone 
 František Moravec (1939) – parassitologo ceco
 Hans Moravec (1948) – scienziato canadese
 Jan Moravec (1987) – calciatore ceco
 Miroslav Moravec (1939-2009) – attore ceco
 Ondřej Moravec (1984) – biatleta ceco
 Stanislav Moravec (1964) – ex calciatore slovacco
 Zdeněk Moravec (1968) – astronomo ceco